Az utolsó mohikán, eredeti címe. The Last of the Mohicans (1826) James Fenimore Cooper regénye
 Az utolsó mohikán (1920), Clarence Brown és Maurice Tourneur mozifilmje
 Az utolsó mohikán (1936), George B. Seitz filmje
 Az utolsó mohikán (1965), spanyol-olasz film, rendezte Mateo Cano (eredeti olasz címe L’ultimo dei Mohicani)
 Az utolsó mohikán (1965), nyugatnémet film, rendezte Harald Reinl (nemzetközi címe: The Last Tomahawk)

 Az utolsó mohikán (1971), BBC tévésorozat, rendezte David Maloney
 Az utolsó mohikán (1977), James L. Conway tévéfilmje
 Az utolsó mohikán (1992), Michael Mann filmje